Şalākhid (arabiska: صلاخد) är en ort i Syrien.   Den ligger i provinsen as-Suwayda', i den sydvästra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Damaskus. Şalākhid ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Şalākhid är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Tall Shīḩān,  meter över havet,  kilometer öster om Şalākhid. Närmaste större samhälle är As Suwaydā',  kilometer söder om Şalākhid. 

Omgivningarna runt Şalākhid är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Şalākhid är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i as-Suwayda' (provins)